Александр Александрович Сафронов (род. 20 августа 1950) — российский актёр, режиссёр и переводчик.

В 1971 окончил факультет иностранных языков Калининского государственного университета, в 1985 — режиссёрский факультет театрального училища (ВУЗ) имени Б. В. Щукина. С 1971 — актёр и режиссёр Тверского академического театра драмы. В разных театрах поставил 19 спектаклей. Работал диктором на Тверском радио и телевидении. Переводчик.

Фильмография 
  — «Шире шаг, маэстро!» (Солодовников)
  — «Кафе „Изотоп“» (Прохоров)
  — «Дуэнья» (Фернандо)
  — «Добряки» (Ложкин)
  — «Карл Маркс. Молодые годы» ТВ (Фридрих Энгельс)
  — «Срочно… Секретно… Губчека» — (Мациев)
  — «Две главы из семейной хроники» (Фельдшер)
  — «Оставить след» (Снежков)
  — «Мужские тревоги» (Павел Васильевич, замполит)
  — «Из жизни Потапова» (Сева)
  — «Дни и годы Николая Батыгина» ТВ (Валишевский)
  — «Последняя электричка» ТВ (Виктор)
  — «Скорый поезд» (Рыбаков)
  — «Командировка» ТВ (муж Натальи)
  — «Раскол» (Туган-Барановский)
  — «Жизнь и судьба» (Каценеленбоген)

Постановки в Тверском академическом театре драмы 
  — А. Гельман «Скамейка»
  — Ж. Ануй «Генералы в юбках»
  — С. Лобозеров «От субботы к воскресенью»
  — М. Фрейн «Много шума… и ничего» (Noises Off)
  — А. Линдгрен «Проделки Карлсона»
  — Э. Шеффер «Игра» (Sleuth)
  — О. Данилов «С тобой»
  — Ф. Вебер «Ужин дураков»
  — А. Касона «Третье слово»
 2017 — В. Шукшин «Охота жить»
2019 — В. Шукшин «Энергичные люди»  
2020 — А. Твардовский "Василий Тёркин"

Переводы 
 Луи де Берньер «Война и причиндалы дона Эммануэля»
 Луи де Берньер «Сеньор Виво и наркобарон»
 Луи де Берньер «Беспокойный отпрыск кардинала Гусмана»
 Луи де Берньер «Мандолина капитана Корелли»
 Луи де Берньер «Бескрылые птицы»
 Луи де Берньер «Дочь партизана»
 Том Шарп «Альтернатива Уилта»
 Том Шарп «Наследие Уилта»
 Карл Хайасен «Хворый пес»
 Карл Хайасен «Дрянь погода»
 Роберт Най «Покойный г-н Шекспир»
 Питер Кэри "Оскар и Люсинда" (не издан)
 Чарльз Маклин «Домой до темноты»
 Сара Уотерс «Ночной дозор»
 Сара Уотерс «Нить, сотканная из тьмы»
 Сара Уотерс «Маленький незнакомец»
 Ричард Йейтс «Дорога перемен»
 Иэн Макьюэн «Меж сбитых простыней»
 Амитав Гош «Маковое море»
Амитав Гош "Дымная река"
Амитав Гош "Огненный поток"
Амитав Гош "Оружейный остров"
 Янн Мартел «Беатриче и Вергилий»
 Янн Мартел «Роккаматио из Хельсинки»
 Майкл Ондатже «Дивисадеро»
 Джон Фаулз «Куколка»
 Энди Стэнтон «Ужасный мистер Бяк!»
 Грэм Джойс «Безмолвная земля»
 Бен Элтон «Два брата»
 Бен Элтон «Время и снова время»
 Джесси Келлерман «Чтиво»
 Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман «Голем в Голливуде»
 Нил Гейман «Интермир. Серебряная греза»
 Джесс Уолтер «Над осевшими могилами»
 Джон Бойн "История одиночества"
Джон Бойн "Незримые фурии сердца"
 Энн Тайлер "Случайный турист"
Энн Тайлер "Дилетантское прощание"
Энн Тайлер "Клок-данс"
 Фэнни Флэгг "О чем весь город говорит"
Кейт Куинн "Сеть Алисы"
Хелен Кляйн Росс "Опоздавшие"

Выпускники Тверского государственного университета
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина